Ex Machina kan avse:
Ex Machina (rollspel) - kanadensiskt cyberpunk-rollspel från 2004.
Ex Machina (film) - brittisk film från 2015.